Beloborodov je priimek več oseb:
 Afanasij Pavlantjevič Beloborodov, sovjetski general
 Igor Beloborodov, kanadski astronom
 Andrej Beloborodov, ruski fizik
 Valerij Beloborodov, sovjetski kozmonavt